

Patronyme 

 Marie Gouze, dite « Olympe de Gouges » (1748-1793), femme politique et femme de lettres française ;
 Jean Gouze de Saint-Martin (1903-1979), général français ;
 Roger Gouze (1912-2005), écrivain français ;
 Christine Gouze-Rénal (1914-2002), productrice de cinéma française ;
 Danielle Gouze, épouse Mitterrand (1924-2011), épouse du président François Mitterrand ;
 Hubert Gouze (1938-1994), ancien député français ;
 Simone Gouzé (?-2013), grande exploratrice française.

Toponyme 

 Gouze, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Mont.

Voir aussi 

  Page d'homonymie